Ла Љаве има више значења:

 Ла Љаве (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Љаве (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Љаве (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Љаве (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Љаве (Куерамаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Љаве (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Љаве (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Љаве, Асијенда ла Љаве (Ваље де Гвадалупе), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Љаве (Кохуматлан де Регулес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Љаве (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Љаве (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Љаве (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Љаве (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Љаве (Чиконамел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Љаве (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Љаве (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Љаве (Тлачичилко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику